Loser puede referirse a:
La palabra inglesa traducible como "perdedor" o "fracasado".

Películas y televisión
Loser, una película de 2000 protagonizado por Jason Biggs y Mena Suvari.
The Losers (película), la adaptación cinematográfica de la novela gráfica homónima de Andy Diggle.

Música
"Loser", una canción de 1993 del músico estadounidense Beck.